Karl 3. (også Carl, Charles, Carlos og Carlo) kan henvise til flere regenter med dette navn:
 Karl den Enfoldige (879–929), konge af Det Vestfrankiske Rige som Karl 3. 898–922
 Karl 3. Vilhelm (1679–1738), markgreve af Baden-Durlach 1709–1738
 Karl 3. (1716–1788), konge af Spanien 1759–1788
 Karl 14. Johan af Sverige (1763–1844), konge af Norge som Karl 3. Johan 1818–1848
 Karl 3. (1818–1889), fyrste af Monaco 1856–1889
 Karl 3. (1823–1854), hertug af Parma 1849–1854
 Karl 3. (Charles III, født 1948), konge af Storbritannien siden 2022

Se også 
 Karl (navn)
 Karl 1.
 Karl 2.